Burgberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortschaften, Ortsteile:

in Deutschland:
 Burgberg im Allgäu, Gemeinde im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Burgberg (Altenmarkt), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Burgberg (Biebergemünd, Ort), Ortsteil der Gemeinde Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Burgberg (Crailsheim), Wohnplatz im Stadtteil Jagstheim von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burgberg (Giengen), Ortsteil der Stadt Giengen an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Burgberg (Grimma), Ortsteil der Stadt Grimma, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Burgberg (Königsfeld im Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Burgberg (Lichtenfels), Teil der Stadt Lichtenfels (Oberfranken), Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Burgberg (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Burgberg (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

in Rumänien:
 Vurpăr, Kreis Sibiu (Hermannstadt)
 Vurpăr (Alba), Kreis Alba (Karlsburg)

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):

in Deutschland:
 in Baden-Württemberg:
 Burgberg (Schwäbische Alb) (auch Burg genannt; 975,1 m), in der Schwäbischen Alb bei Tailfingen (Albstadt), Zollernalbkreis
 Burgberg (Frankenhardt) (534,1 m), bei Oberspeltach (Frankenhardt), Landkreis Schwäbisch Hall
 Burgberg (Illingen) (394,5 m), bei Illingen, Enzkreis; mit Burgbergtunnel (Baden-Württemberg)
 Burgberg (Steinheim) (ca. 286 m), bei Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg; mit Burgstall der „Herren von Steinheim“
 Burgberg (Weinsberg) (272,2 m), bei Weinsberg, Landkreis Heilbronn; mit Burgruine Weibertreu

 in Bayern:
 Burgberg (Wettersteingebirge) (1194 m), im Wettersteingebirge bei Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Burgberg (Lenggries) (875 m), in den Kocheler Bergen bei Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Burgberg (Dießen am Ammersee) (ca. 648 m), bei Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech; mit Burgstall Sconenburg
 Burgberg (Althegnenberg) (ca. 540 m), in Althegnenberg, Landkreis Fürstenfeldbruck; mit Burgstall Althegnenberg
 Burgberg (Collenberg) (363 m), im Spessart bei Collenberg, Landkreis Miltenberg, Unterfranken
 Burgberg (Nürnberg) (ca. 352 m), in der kreisfreien Stadt Nürnberg, Mittelfranken
 Burgberg (Erlangen) (ca. 332 m), in der kreisfreien Stadt Erlangen, Mittelfranken

 in Bremen:
 Burgberg (Blumenthal) (ca. 10 m), in Blumenthal (Bremen); mit Burg Blomendal

 in Hessen:
 Burgberg (Schauenburg) (499,9 m), im Mittelgebirgszug Langenberg bei Hoof (Schauenburg), Landkreis Kassel
 Burgberg (Biebergemünd, Berg) (469 m), im Spessart bei Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Burgberg (Battenberg) (ca. 464 m), bei Battenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg; mit Kellerburg
 Burgberg (Baunatal) (auch Burg genannt; 439,6 m), im Mittelgebirgszug Langenberg bei Großenritte (Baunatal), Landkreis Kassel
 Burgberg (Kirch-Beerfurth) (404 m), im Odenwald bei Kirch-Beerfurth (Reichelsheim), Odenwaldkreis; mit Beerfurther Schlösschen auf nördlichem Bergsporn
 Burgberg (Elsbergrücken) (334,5 m), im Elsbergrücken bei Niederelsungen (Wolfhagen), Landkreis Kassel
 Burgberg (Philippstein) (ca. 280 m), im Taunus bei Philippstein (Braunfels), Lahn-Dill-Kreis; mit Burg Philippstein
 Burgberg (Ermschwerd) (215,2 m), bei Ermschwerd (Witzenhausen), Werra-Meißner-Kreis; mit Burg Ermschwerd

in Mecklenburg-Vorpommern
 Burgberg (40 m), Halbinsel Thiessow bei Prora im Amt Binz, Landkreis Vorpommern-Rügen; mit Festungswall, siehe Wall auf der Halbinsel Thiessow

 in Niedersachsen:
 Großer Burgberg (ca. 485 m), im Harz bei Bad Harzburg, Landkreis Goslar; mit Ruine Harzburg
 Kleiner Burgberg (436,5 m), im Harz bei Bad Harzburg, Landkreis Goslar; mit Ruine Kleine Harzburg
 Burgberg (Höhenzug) (ca. 357,5 m), bei Bevern, Landkreis Holzminden
 Burgberg (Westerhöfer Bergland) (346 m), im Westerhöfer Bergland bei Münchehof (Seesen), Landkreis Goslar
 Burgberg (Kleiner Deister) (ca. 325 m), im Kleinen Deister im Calenberger Bergland bei Springe, Region Hannover
 Burgberg (Lichtenberg) (241,1 m), in den Lichtenbergen bei Lichtenberg, in kreisfreier Stadt Salzgitter; mit Burg Lichtenberg (Salzgitter)
 Burgberg (Gehrden) (ca. 155 m), im Gehrdener Berg bei Gehrden, Region Hannover
 Burgberg (Gielde) (ca. 155 m), in der Wedde-Warne-Mulde bei Gielde (Schladen-Werla), Landkreis Wolfenbüttel

 in Nordrhein-Westfalen:
 Burgberg (Niedersorpe) (627,5 m), im Rothaargebirge bei Niedersorpe (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis
 Burgberg (Bad Laasphe) (563 m), im Rothaargebirge bei Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Burgberg (Bergstein) (400,8 m), bei Bergstein (Hürtgenwald), Kreis Düren
 Alter Burgberg (Kreuzweingarten) (272,5 m), in der Nordeifel bei Kreuzweingarten, Kreis Euskirchen
 Oestricher Burgberg (244,5 m), bei Oestrich (Iserlohn), Märkischer Kreis

 in Rheinland-Pfalz:
 Burgberg (Rieden) (522,6 m), in der Eifel bei Rieden (Eifel), Landkreis Mayen-Koblenz
 Burgberg (Hain) (ca. 460 m), in der Eifel bei Hain (Niederdürenbach), Landkreis Ahrweiler; mit Burg Olbrück
 Burgberg (Kliding) (424,8 m), in der Eifel bei Kliding, Landkreis Cochem-Zell
 Burgberg (Dreis) (351,2 m), in der Eifel bei Dreis, Landkreis Bernkastel-Wittlich
 Burgberg (Kordel) (318,1 m), in der Eifel bei Kordel (Eifel), Landkreis Trier-Saarburg
 Burgberg (Urbach) (ca. 300 m), im Westerwald bei Rüscheid, Gemeinde Urbach, Landkreis Neuwied
 Burgberg (Anhausen) (ca. 273 m), im Westerwald bei Anhausen, Landkreis Neuwied; mit Burg Braunsberg
 Burgberg (Bernkastel) (ca. 235 m), bei Bernkastel-Kues, Landkreis Bernkastel-Wittlich; mit Burg Landshut
 Burgberg (Nassau) (215,4 m), bei Nassau (Lahn), Rhein-Lahn-Kreis; mit Burg Nassau
 Burgberg (Alken) (211,6 m), bei Alken (Untermosel), Landkreis Mayen-Koblenz; mit Burg Thurant
 Burgberg (Brodenbach) (208,0 m), bei Brodenbach, Landkreis Mayen-Koblenz
 Burgberg (Dorsheim) (207,6 m), bei Dorsheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

 in Sachsen:
 Burgberg (Erzgebirge) (621,4 m), bei Lichtenberg/Erzgebirge, Landkreis Mittelsachsen; mit Burg Lichtenberg (Sachsen)
 Burgberg (Striegistal) (267,3 m), in Marbach (Striegistal), Landkreis Mittelsachsen
 Burgberg (Niederwartha) (230 m), in Niederwartha, Landeshauptstadt Dresden
 Burgberg (Meißen) (ca. 150 m), in der Altstadt von Meißen, Landkreis Meißen; mit Albrechtsburg und Dom

 in Sachsen-Anhalt:
 Burgberg (Stecklenberg) (356,1 m), im Harz bei Stecklenberg (Thale), Landkreis Harz; mit Kleiner und Großer Burg Lauenburg
 Burgberg (Gernrode) (ca. 355 m), im Harz bei Gernrode (Quedlinburg), Landkreis Harz; mit Heinrichsburg (Gernrode)
 Burgberg (Wernigerode) (ca. 340 m), im Harz bei Wernigerode, Landkreis Harz; mit Schloss Wernigerode
 Burgberg (Heimburg) (280,9 m), im Harz bei Heimburg (Blankenburg), Landkreis Harz; mit Burg Heimburg
 Burgberg (Questenberg) (ca. 280 m), im Harz bei Questenberg (Südharz), Landkreis Mansfeld-Südharz; mit Burg Questenberg
 Burgberg (Ermsleben) (236 m), im Harz bei Ermsleben (Falkenstein), Landkreis Harz; mit Konradsburg

 in Thüringen:
 Burgberg (Bad Liebenstein) (465 m), bei Bad Liebenstein, Wartburgkreis
 Burgberg (Waltershausen) (434,4 m), bei Waltershausen, Landkreis Gotha; mit Schloss Tenneberg
 Burgberg (Herrmannsacker) (387,5 m), im Harz bei Herrmannsacker, Landkreis Nordhausen; mit Ebersburg (Harz)
 Burgberg (Neustadt) (ca. 340 m), im Harz bei Neustadt/Harz, Landkreis Nordhausen; mit Heinrichsburg (Neustadt)
 Burgberg (Ilfeld) (312,9 m), im Harz bei Ilfeld (Harztor), Landkreis Nordhausen; mit Ilburg

in Österreich:
 Burgberg (Rosaliengebirge) (ca. 545 m), im Rosaliengebirge, in der Marktgemeinde Schwarzenbach in Niederösterreich

in Tschechien:
 Burgberg (tschechisch Přední Cvilínský kopec, im Volksmund Cvilín, in Katastralmappen Hradisko; 441 m), im Niederen Gesenke bei Krnov
 Hradčany (Prag) (deutsch: Hradschin) bezeichnete ursprünglich die westlich neben der Prager Burg gelegene Burgstadt; im Deutschen hat sich im Unterschied zum Tschechischen eingebürgert, unter „Hradschin“ den Burgberg und/oder die Prager Burg zu verstehen.

in Ungarn:
 Burgberg (Budapest), in Budapest mit dem Burgviertel

Burgen und Schlösser:
 Burg Burgberg (Allgäu), Burgruine in Burgberg im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayerisch-Schwaben
 Burgstall Burgberg, abgegangene Burg bei Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burg Burgberg (Königsfeld), Burgruine in Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Burgberg (Striegistal), abgegangene Burg bei/in Marbach (Striegistal), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Burg Burgberg (Winterstettenstadt), abgegangene Burg bei Winterstettenstadt (Ingoldingen), Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schloss Burgberg, Schloss in Burgberg (Giengen an der Brenz), Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Wasserschloss Burgberg, in Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kirchenburg Burgberg, Rumänien

Vorzeitliche Ringwälle:

Landschaftsschutzgebiete:

Weinlagen und Weinanbaugebiete:
 Alkener Burgberg, in Alken (Untermosel), Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Dorsheimer Burgberg, in Dorsheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Ingelheimer Burgberg, in Ingelheim am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Ipsheimer Burgberg, Großlage in Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Maximiner Burgberg, in Fell (Mosel), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Mayschosser Burgberg, in Mayschoß, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Trarbacher Burgberg, in Traben-Trarbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Trierer Burgberg, in kreisfreier Stadt Trier, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Abschnittswall Erdener Burgberg
 Abschnittswall Kröver Burgberg
 Abschnittswall Pleiner Burgberg
 Akropolis
 Bürgenberg
 Burg Berg
 Burgbergtunnel
 Burghügel
 Großer Burgberg
 Schlossberg
 Segelfluggelände Witzenhausen-Burgberg